Бутаково () — назва населених пунктів у Казахстані та Росії:

Бутаково — село у підпорядкуванні міськадміністрації Ріддера Східно-Казахстанської області.

Бутаково — село в Качузькому районі Іркутської області.
 Бутаково — присілок у Волоколамському районі Московської області.
 Бутаково — село у Вознесенському районі Нижньогородської області.
 Бутаково — село в Знаменському районі Омської області.
 Бутаково — присілок у складі Переславського району Ярославської області.
 Бутаково — мікрорайон у місті Хімки Московської області.